Le terme patristique (qui dérive du latin pater qui signifie « père ») peut être employé dans deux contextes différents :
 En religion, le terme se rapporte à l'étude des premiers auteurs chrétiens, les « Pères de l'Église », voir Patristique.
 En biologie, plus précisément dans le domaine de la systématique évolutionniste, la patristique est l'étude quantitative de l'évolution, une distance patristique entre deux espèces sur un phylogramme est la quantité totale de transformations qui les séparent (voir Distance patristique et Grade évolutif).